Кардин (Cardin) — фамилия. Известные носители:

 Кардин, Бен (род. 1943) — американский политик, сенатор (с 2007).
  (род. 1987) — итальянская каратистка, чемпионка мира в весе до 55 кг (2014).
 Кардин, Эжен (1905—1988) — французский монах-бенедиктинец, филолог, музыковед-медиевист.
 Кардин, Эмиль Владимирович (литературное имя Владимир Кардин; 1921—2008) — советский литературный критик, прозаик, публицист.

См. также